Касл-Рок (), штат Мэн — часть вымышленной топографии штата Мэн, место действия большинства произведений американского писателя Стивена Кинга.

Касл-Рок как место действия впервые полноценно появился в романе «Мёртвая зона», изданном в 1979 году, но упоминается и в более ранних работах Кинга, а именно в романе «Противостояние» 1978 года и рассказе «Ночная смена» 1978 года. Последними произведениями про Касл-Рок являются повесть «Гвенди и её шкатулка», роман «Доктор Сон», новелла «Возрождение», а так же рассказ «» 2019 года. Название «Касл-Рок» Кинг взял из произведения Уильяма Голдинга «Повелитель мух» 1954 года, где так назывался горный форт.

Кинг, уроженец Дархэма (штат Мэн) создал троицу вымышленных городов штата — Касл-Рок, Дерри и Джерусалемс-Лот.

Произведения, в которых упоминается Касл-Рок, принято называть «касл-роковским циклом». Касл-Рок имеет многих почитателей. Например, в его честь режиссёр фильмов, снятых на основе произведений Кинга, «Мизери» и «Останься со мной» (Это уже в штате Орегон), Роб Райнер назвал свою кинокомпанию «Castle Rock Entertainment».

«Уверен, вы здесь когда-то были. Уверен. Я никогда не забываю лиц. Идите сюда, позвольте пожать вашу руку. И сказать вам кое-что: я узнал вас по походке даже раньше, чем хорошенько разглядел лицо, Вы не могли выбрать более удачный день для возвращения в Касл-Рок…» — цитата из романа «Нужные вещи»

История и география 
Касл-Рок образован в 1877 г. и является центром округа Касл. Сам же округ — шестнадцатый, самый малонаселённый, в штате Мэн. Он граничит с реальными округами штата Мэн: Йорк, Камберленд, Оксфорд и Андроскоггин. 

О местоположении Касл-Рока в книгах часто даются противоречивые сведения:

В рассказе «Короткая дорога миссис Тодд» Касл-Рок расположен в 79 милях от Бангора по прямой. Согласно киноновелле  «Одинокая смерть Джорди Верилла» Касл-Рок находится в 37 милях от Портленда и 188 милях от Бостона. А в «Нужных вещах» также указывается расстояние в 18 миль между Касл-Роком и Саут-Пэрришем. Географически, это ставит город севернее Портленда, в кругу радиусом 37 миль вокруг него же. В этом районе расположены и города, упомянутые в книгах: Лисбон, Бриджтон, Льюистон-Обурн, Данвилль, и Дархэм, родной город Стивена Кинга. Карта на официальном сайте Кинга указывает, что Касл-Рок находится южнее Румфорда и Моттона, в центре округа Оксфорд.

Герои книг Стивена Кинга периодически посещают соседние города: Портленд, Льюистон, Огасту, что придаёт налёт достоверности событиям. 

Численность населения города в 1959 году составляла 1280 человек, ко времени действия «Нужных вещей» оно увеличилось до около 1500 жителей.

Согласно роману "Под Куполом" Касл-Рок граничит с Таркерс-Миллс на севере, Моттоном на востоке и Честерс-Миллом на северо-востоке. К северу от Честерс-Милла находится ТР- 90 - невключенная территория, без статуса города, к востоку и северо-востоку - Харлоу. 119-е шоссе пересекает город от Льюистона к Честерс-Миллу, где, соединяясь с шоссе №117, вливается в Таркерс-Миллс.

В городе работают несколько заведений общепита и питейных:

Бар «Пьяный тигр» на Касл-роуд. Его владелец, Генри Бофорт был застрелен своим клиентом Хью Пристом во время событий "Нужных вещей".

Столовая "Счастливые путешественники" на Ривер-роуд. Владелец - Тимми Бигнон. 

Кафе "Вечерний Куд-кудах" находится на 119-ом шоссе в Оксфорде, в 20 милях от дома Полли Чалмерс.     

"Клуб "Пыльного моста"

На Мэйн-стрит находятся (в порядке следования патруля): Банк "Норвей энд Траст", магазин автодеталей " Вестерн авто", закусочная "У Нэн", принадлежащая Нэн Робертс, пустырь на месте, где когда-то стоял магазин "Империум Глориум" Папаши Мэрилла и швейное ателье Полли Чалмерс  "Мы тут шьём понемножку", 

На другой стороне Мэйн-стрит находится магазин "Нужные вещи"(раньше в этом здании располагалась контора "Недвижимости и Страхования Западного Мэна"). В конце улицы стоит небольшое бетонное здание окружного Комитета по мелиорации и водным ресурсам  и муниципалитет, где также находится Управление шерифа округа Касл. Напротив них - кирпичное здание Касл Билдинг, где размещались несколько агентств по недвижимости, адвокатских контор, кабинеты окулиста, стоматолога и отоларинголога. Мост Тин Бридж через реку Касл Стрим  разделяет город и пригород в конце Мэйн-стрит. 

Есть парикмахерская, соседствующая с единственным в городе Похоронным бюро Гарри Самуэльса.

Город и его жители в произведениях Стивена Кинга 
Город основан в 1877 году. В событиях романа «Мёртвая зона» в городе появился маньяк, убивающий шестерых женщин, убийцей оказывается полицейский Фрэнк Додд (его разоблачил экстрасенс Джон Смит, и Фрэнк после этого совершил самоубийство). В романе «Куджо» в Касл-Роке сенбернар по кличке Куджо заболел бешенством и убил четырёх человек (в романе упоминается Фрэнк Додд и как его разоблачил Джон Смит).

В романе «Тёмная половина» известный писатель Тэд Бомонт хоронит свой псевдоним Джорджа Старка, а тот встаёт из могилы и начинает ему мстить (в романе упоминается бешеный пёс Куджо). В романе «Нужные вещи» в городе открывается магазин «Нужные вещи» и оказывается, что продавец — демон, стремящийся уничтожить как можно больше жителей Касл-Рока, из-за чего в городе происходит много конфликтов и даже убийств. Главным героем является Алан Пангборн, он был одним из персонажей романа «Тёмная половина».

В романе «Игра Джералда» семейная пара приезжает в свой загородный домик на берегу озера в пригороде Касл-Рока, у мужа происходит сердечный приступ, а его жена Джесси, голая и прикованная наручниками к кровати, остаётся одна, но она не одинока: с ней присутствуют её страхи. В повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» в Касл-Роке парень по прозвищу Рэд убивает свою жену, и его сажают в тюрьму штата. В повести «Тело» четверо друзей уходят из Касл-Рока в путешествие за трупом. В повести «Солнечный пёс» мальчику Кевину Дэвелену подарили фотоаппарат, и когда он фотографирует, на снимке появляется собака, с каждым снимком она всё ближе.

В рассказе «Грузовик дяди Отто» пожилой старик Отто погибает при загадочных обстоятельствах: в его горле было автомобильное масло и свеча зажигания, племянник Отто вспоминает его слова, что принадлежащий Отто грузовик, его же и убьёт… В рассказе «Первосортная гармония» в город приезжает семейная пара, приезжают они чтобы купить племяннице подарок, но в супермаркете умирает жена главного героя, а те постоянно ссорились. В романе «Мешок с костями», в ближайшей город Ти-Эр-90 переезжает писатель Майк Нунэн, его преследуют видения призраков, которые пытаются направить его на расследование.

Произведения Стивена Кинга, действия которых происходят в Касл-Роке

Романы 
 «Мёртвая зона» (1979) ()
 «Куджо» (1981) ()
 «Тёмная половина» (1989) ()
 «Нужные вещи» (1991) ()
 «Игра Джералда» (1992) ()
 «Мешок с костями» (1998) ()

Повести 
 «Тело» () из сборника «Четыре сезона» (1982)
 «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» () из сборника «Четыре сезона» (1982)
 «Солнечный пёс» () из сборника «Четыре после полуночи» (1990)

Рассказы 
 «Пьяные фейерверки» (2015) из сборника «Лавка дурных снов» (2016)
 «Дом, который растёт на вас» (1973) () из сборника «Ночные кошмары и фантастические видения» (1993)
 «Грузовик дяди Отто» (1982) () из сборника «Команда скелетов» (1985)
 «Короткая дорога миссис Тодд» (1984) () из сборника «Команда скелетов» (1985)
 «Человек в чёрном костюме» (1994) () из сборника «Всё предельно» (2002)
 «Первосортная гармония» (2009) ()

Касл-Рок упоминается 
 в рассказе «Ночная смена» (1970) () сборника «Ночная смена» (1978). Рассказ был написан 1970 году, но впервые опубликован только в 1978 году.
 в романе «Противостояние» (1978)
 в рассказе «Нона» (1978) () из сборника «Команда скелетов» (1985)
 в романе «Кладбище домашних животных» (1983) ()
 в рассказе «Бабуля» (1984) () из сборника «Команда скелетов» (1985)
 в романе «Девочка, которая любила Тома Гордона» (1999) ()
 в повести «Катаясь на „Пуле“» (2000) () из сборника «Всё предельно» (2002)
 в романе «Под куполом» (2009) ()
 в романе «11/22/63» (2011)
 в романе «Доктор Сон» (2013) (англ. Dr. Sleep)
 В романе "Возрождение" (2014) (англ. Revival)
 в фильме «Мгла» художник Дэвид Дрейтон читает газету The Castle Rock Times. Сам супермаркет, по сюжету книги, находится в Бриджтоне.
 в фильме «Лунатики» основной сюжет происходит в городе Трэвис, округа Касл. В одной из сцен шериф Айра Стивенс просит вызвать подкрепление из Касл-рока. Любопытно, что сам округ в фильме, находится в штате Индиана, а не в Мэне.
 в предисловии к повести «Солнечный пёс» автор упоминает, что «Касл-Рок — тот самый город в „Жребии“, только без вампиров».
 Сериал Касл-Рок (2018—2019) полностью посвящен этому вымышленному городу. 1 сезон рассказывает о таинственный заключённом, которого на протяжении 27 лет прятал начальник тюрьмы Шоушенка, 2 сезон рассказывает о юности Энни Уилкс (будущей антагонистки Мизери).
 В романе Долгая прогулка. Главный герой во время смертельной прогулки проходит мимо Касл-Рока, и других (находящихся рядом с Касл-роком) местами.

См. также 
 Касл-Рок (телесериал)
 Дерри
 Джерусалемс-Лот
 Шоушенк

Источники 

 Краткая история города Кастл Рок (штат Мэн), записанная со слов М-ра Стивена Эдвина Кинга
 Исследование творчества Стивена Кинга 
 Географические подробности «Куджо», «Солнечного пса», «Ноны» и «Необходимых вещей»
 О, Боди Н. Кастл Рок (штат Мэн): история и география Ужаса// Знание-сила. — 1997. — № 6. — С.152-160.
 Карта штата Мэн с вымышленными городами

Вымышленные города
Персонажи и объекты произведений Стивена Кинга